Патернион (, словен. Špatrjan) — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Каринтия. 

Входит в состав округа Филлах.  . Официальный код  — 2 07 20.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Георг Эдер (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 27 мест.

 СДПА занимает 18 мест.
 АНП занимает 5 мест.
 АПС занимает 4 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Каринтии